Jan Kus (ur. 8 marca 1998) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Ilirija. Drugi zawodnik klasyfikacji generalnej Alpen Cup w sezonie 2017/2018 oraz trzeci w sezonie 2015/2016. Medalista mistrzostw kraju w konkursach drużynowych.

Przebieg kariery 
W sierpniu 2013 zadebiutował w FIS Cup, zajmując 67. miejsce w Zakopanem. Pierwsze punkty zdobył w sierpniu 2015, zajmując 29. miejsce w Villach. W lutym 2016 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym w Planicy, a pierwsze punkty cyklu zdobył w tym samym miesiącu w Iron Mountain. Po raz ostatni na arenie międzynarodowej wystartował 10 marca 2018 w konkursie Alpen Cupu w Chaux-Neuve. 

Zdobywał medale mistrzostw Słowenii w zawodach drużynowych: w zespole męskim brązowy zimą 2015 oraz latem 2014 i 2015, a w drużynie mieszanej srebrny latem 2016 i 2017 oraz brązowy latem 2015.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1998